Lloyd Jones (1955) új-zélandi író
 Lloyd Jones (1988) brit műkorcsolyázó
 Lloyd Jones (1995) walesi labdarúgó